Кимберли Кей Уайатт (, род. 4 февраля 1982) — американская певица, танцовщица, хореограф и телеведущая, больше всего известная как бывшая вокалистка группы The Pussycat Dolls. Уайатт присоединилась к группе в 2003 году, а в 2010 объявила о своем выходе, чтобы продолжить карьеру в своей новой группе Her Majesty & The Wolves.

Ранние годы 
Уайатт родилась в Уоренсбурге, Миссури, небольшом городке неподалёку от Канзас-Сити. Начала танцевать в возрасте семи лет. В возрасте 14 лет Уайатт получила стипендию на обучение в балетной труппе Джоффри Балле в Нью-Йорке и танцевальном Бродвее. В возрасте семнадцати лет окончила среднюю школу и переехала в Лас-Вегас, там она прошла прослушивание для шоу на круизных судах и казино. Она работала на ревю Royal Caribbean’s of the Seas в течение двух лет.

Карьера

2001—2010: Начало карьеры и The Pussycat Dolls 
В 2001 году Кимберли переехала в Лос-Анджелес, несмотря на предложение Hubbard St. Dance Co, выступать с ними. В 2002 году Уайатт стала одним из танцоров на комедийном скетч-шоу, Cedric the Entertainer Presents as a Cedsation. В 2003 году она снялась в клипе Ника Лаше. Робин Антин была хореографом для этого видео, именно здесь она заметила Кимберли, и предложила присоединиться к The Pussycat Dolls. Во многих клипах The Pussycat Dolls, Уайатт делает стоячий шпагат, это считается её коронным движением.

В 2008 году группа вернулась с новым синглом When I Grow Up, который стал ещё одним хитом и во многих странах попал в топ-10. Ещё один сингл Whatcha Think About That совместно с Мисси Эллиотт имел умеренный успех на международном уровне. Сам альбом Doll Domination был выпущен 19 сентября 2008 года и дебютировал на четвёртом месте в Billboard 200, с 80000 проданных копий в первую неделю релиза. По всему миру продано более пяти миллионов копий альбома. Ещё три успешных сингла были выпущены с альбома — I Hate This Part: Bottle Pop совместно с рэпером Снуп Догом, Jai Ho (You Are My Destiny) и Hush Hush. Группа отправилась в мировой тур под названием Doll Domination Tour в начале 2009 года. Для делюкс версии альбома Кимберли записала свою первую сольную песню Don't Wanna Fall In Love, которую впоследствии исполняла в туре. После Джессики Сатты, Уайатт была следующая кто объявил о своем уходе из группы. Она сказала что The Pussycat Dolls сделали для неё очень много, и дали почву для того, чтобы продолжать своё творчество, но уже сольно.

2010—настоящее время: Got To Dance и Her Majesty & The Wolves 
Кимберли стала одним из трёх судей на танцевальном шоу Got To Dance вместе с Эшли Банджо и Адамом Гарсия. В сентябре 2010 года было объявлено, что шоу вернется на второй сезон. Вместе с певцом Аггро Сантосом она записала трек Candy, который пользовался популярностью, а также был саундтреком к фильму «Уличные танцы 3D». Песня дебютировала под номером 5 в британском хит-параде.

В 2010 году Уайатт образовала группу Her Majesty & The Wolves, их первый альбом 111 был выпущен в Великобритании 11 июля 2011 года. Вскоре группа прекратила своё существование. В январе 2013 Уайатт объявила, что её дебютный сингл Derrier уже скоро выйдет, однако он так и не был выпущен. Но в одном из эпизодов шоу Got To Dance она исполнила номер с этой песней.

Личная жизнь 
С 22 февраля 2014 года Кимберли замужем за моделью Максом Роджерсом, с которым она встречалась 3 года до их свадьбы. У супругов есть две дочери — Уиллоу Джейн Роджерс (род.02.12.2014), и Мэйпл Лайла Роджерс (род.24.08.2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Поп-вокалисты США
Pussycat Dolls